

Статистика запусков

По странам операторам запуска

Примечания

По определенным операторам запуска

По космодромам

По ракетам-носителям

Сводная таблица

По модификации РН

Примечания